Amerikai Egyesült Államok
 Shorewood (Illnois)
 Shorewood (Minnesota)
 Shorewood (Oregon)
 Shorewood (Wisconsin)